El término Axpe  Puede referirse a:

Los siguientes pueblos:
Axpe Marzana: Pueblo de 238 habitantes situado en la provincia de Vizcaya.
Axpe de Busturia: Principal barrio del municipio de Busturia en la provincia de Vizcaya.
Axpe Achondo: Municipio vasco situado en el sureste de la provincia de Vizcaya.
Axpe (Erandio): Barrio del municipio de Erandio, Vizcaya.

Patrimonio cultural:
Iglesia de Santa María de Axpe: Iglesia gótica, perteneciente al pueblo de Axpe (Busturia), que forma parte del patrimonio cultural vasco y español.

Apellido:
Apellido Axpe